Рональд Фредерик Делдерфилд (; 12 февраля 1912 — 24 июня 1972) — английский историк, популярный писатель-романист и драматург, многие произведения которого были экранизированы и все еще широко читаются. Известен как автор романа «Приключения Бена Ганна».

Биография 

Рональд Фредерик Делдерфилд родился в Лондоне в 1912 году. Его отцом был Уильям Джеймс Делдерфилд (1873—1956).

Его первая опубликованная пьеса была поставлена в Бирмингемском репертуарном театре в 1936 году. После службы в Королевских ВВС во время Второй мировой войны он возобновил свою литературную деятельность. Начав с драм, в 1950-х Делдерфилд решил перейти к написанию романа. Его первый роман, «Семь Гасконцев», был опубликован в 1949 году.

Делдерфилд известен также как автор исторических работ о Наполеоне и Наполеоновской эпохе.

Умер в 1972 году.

Избранная библиография 

 1947: По всему городу
 1949: Семь гасконцев
 1956: Приключения Бена Ганна (дополнение к роману Стивенсона)
 1958: Сон предместья (серия Avenue)
 1958: Путь, ведущий на войну (серия Avenue)
 1960: There was a Fair Maid Dwelling (combined with The Unjust Skies to form Diana, 1979)
 1962: The Unjust Skies (combined with There was a Fair Maid Dwelling to form Diana, 1979)
 1963: Mr. Sermon (also published as The Spring Madness of Mr. Sermon)
 1964: Too Few For Drums
 1966: A Horseman Riding By (published in the USA as two novels, Long Summer Day and Post of Honor)
 1967: Cheap Day Return
 1968: The Green Gauntlet (sequel to A Horseman Riding By)
 1969: Come Home, Charlie, and Face Them (also published as Come Home, Charlie)
 1970: God is an Englishman (Swann saga)
 1972: Theirs was the Kingdom (Swann saga)
 1972: For My Own Amusement (автобиография)
 1972: To Serve Them All My Days
 1973: Give Us This Day (Swann saga)
 1979: Diana, see 1960; 1962

Серии 
 1958: The Dreaming Suburb and The Avenue Goes to War belong to the «Avenue series»
 1966—1968: A Horseman Riding By (published in the USA as two novels, Long Summer Day and Post of Honor) is part one of a series of which The Green Gauntlet forms part two
 1970—1973: God is an Englishman, Theirs was the Kingdom, and Give Us This Day belong to the «Swann saga»

Исторические произведения 
 Закат Империи
 Крушение империи Наполеона
 Маршалы Наполеона
 Наполеон. Изгнание из Москвы

Примечания 

Писатели Великобритании XX века
Драматурги Великобритании